O Campeonato Paulista de Rugby da Série A de 2003 foi disputado por quatro clubes. O Bandeirantes Rugby Club
sagrou-se campeão. 

As equipes que participaram do torneio foram essas: 

 Bandeirantes Rugby Club - São Paulo 
 Rio Branco Rugby Clube - São Paulo 
 São José Rugby Clube - São José dos Campos 
 São Paulo Athletic Club - São Paulo

Jogos

A competição contou com jogos em turno e returno. Os resultados foram os seguintes: 

2003
Rugby de 2003 no Brasil